Фиери (алб. Fier или Fieri) — многозначный термин.

 Фиери — город в центральной части Албании. 
 Фиери (область) — область на юго-западе Албании. 
 Фиери (округ) — один из 36 округов Албании, расположенный на юго-западе страны.